– brytyjski niszczyciel z okresu I wojny światowej
 – brytyjski niszczyciel z okresu II wojny światowej

Obedient